Кюньо:
 Кюньо — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
  (род. 1942) — французский философ
 Кюньо, Жан (1899—1933) — французский велогонщик
  (1835—1894) — французский скульптор
 Кюньо, Никола Жозеф (1725—1804) — французский инженер, создатель первой самоходной машины
 Телега Кюньо — прототип автомобиля и паровоза, построенный во Франции в 1769 году инженером Никола Жозефом Кюньо